Пётр Фила́тов:
 Филатов, Пётр Герасимович (1924—1980) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Филатов, Пётр Михайлович (1893—1941) — советский военачальник, генерал-лейтенант.